Пейман Бабаї — іранський футболіст, нападник клубу «Сумгаїт».

 Бабаї — селище міського типу Харківського району Харківської області України.

Див. також 
 Бабай (значення)